

Россия 
 Рубаново —  деревня в Псковской области, Пригородная волость Опочецкого района

Украина 
 Рубаново —  село, Русановский сельский совет, Липоводолинский район, Сумская область, Украина.